Helgoland-Klasse ist der Name folgender Militärschiffklassen:
Helgoland-Klasse (1909), Linienschiffklasse der deutschen Kaiserlichen Marine
Helgoland-Klasse (1912), Kreuzerklasse der k.u.k. Marine
Helgoland-Klasse (1964), Bergungsschlepper von Bundes- bzw. Deutscher Marine